De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2018 vonden plaats op 3 en 4 maart op de Provinciale ijsbaan van Jilin in Changchun te China. Het was de eerste keer dat een wereldkampioenschap schaatsen voor senioren in China plaatsvond en in totaal de 49e editie van de WK sprint.

De titelhouders waren de Nederlander Kai Verbij bij de mannen en de Japanse Nao Kodaira bij de vrouwen. 

Nao Kodaira meldde zich af voor de laatste afstand, waardoor Jorien ter Mors de leiding pakte. Na drie afstanden stond ze tweede achter Kodaira, en door de slotafstand als snelste af te sluiten, kwam haar titel niet meer in gevaar.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2017 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Erfurt halverwege januari.

Afstandspodia

Klassement

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2017 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Erfurt halverwege januari.

Afstandspodia

Klassement 

2018
Langebaanschaatsen in 2018
Schaatsen in China
Changchun 
Sport in Jilin
Schaatsen